Thomas Fremantle (1765–1819) – brytyjski admirał
 Thomas Fremantle (1798–1890) – brytyjski arystokrata i polityk, 1. baron Cottesloe
 Thomas Fremantle (1830–1918) – brytyjski arystokrata i polityk, 2. baron Cottesloe
 Thomas Fremantle (1862–1956) – brytyjski arystokrata i polityk, strzelec, olimpijczyk, 3, baron Cottesloe